Переписные географические единицы Канады — подразделения страны, созданные и используемые федеральным правительством и статистической службой Канады при проведении переписи населения Канады, проводимой каждые пять лет. Существует четыре уровня подразделений: верхний уровень — провинции и территории Канады; они разделены на области () — это второй уровень деления; которые в свою очередь разделены на так называемые подобласти (), часто соответствующие городам и муниципалитетам — третий уровень; четвёртым уровнем деления являются () — объединения кварталов.

В некоторых провинциях области соответствуют графствам или другим схожим административным единицам политической системы, в то время как в других провинциях границы переписных единиц выбраны произвольно и не связаны ни с каким уровнем администрации. Две из трёх территорий Канады также разделены на переписные единицы.

Переписные области 

Переписные географические единицы второго уровня в Канаде называются переписными областями. Обычно они расположены между административными единицами верхнего уровня (провинциями и территориями) и административными единицами третьего уровня (sections, townships and ranges). Кроме того, они разделены на подобласти.

В большинстве случаев переписная область соответствует одному из вышеперечисленных образований, но есть и исключения. Обычно в таких случаях в вопроснике стоит одна стандартная переписная единица, которая разделяется на уровне провинции после переписи населения Канады 2001 года.

Переписные подобласти 
Переписные подобласти в Канаде обычно соответствуют муниципальным образованиям, включая помимо обычных образований
 неорганизованные регионы — регионы в Канаде, у которых нет муниципального управления, они подчинены напрямую правительству провинции или территории, на которой они расположены;
 индейские резервации — земли, отданные для использования племенам индейцев;
 индейские поселения — местность, на которой более или менее постоянно проживает не меньше десяти человек.
Индейские поселения определяются министерством по делам индейцев и Севера Канады.

В Канаде насчитывается 55 типов переписных подобластей. Такое многообразие в частности объясняется использованием двух государственных языков для определения типа.

Объединения кварталов 
Объединения кварталов — Небольшие районы с численностью населения от 400 до 700 человек. Вся территория Канады разделена на такие участки. Географически такие объединения состоят из обычных уличных кварталов, которые ограничены автодорогами и покрывают всю страну.

Специально определённые географические объекты

Переписные городские зоны 
Переписная городская зона (), или () — группа переписных подобластей, образующая большой урбанизированный регион, который является центром, и его окрестности, которые тесно интегрированы с центром. Чтобы стать переписной городской зоной, в центре региона должно быть зарегистрировано по меньшей мере 100 тысяч человек по данным предыдущей переписи. Статус переписной городской зоны сохраняется, даже если численность населения упадёт.

Переписные городские зоны могут пересекать границы переписных областей и даже провинций. Переписная городская зона Оттава — Гатино, расположенная в провинциях Квебек и Онтарио является единственной, пересекающей границу провинций. Ни одна из переписных городских зон не пересекает границы с США.

Переписные агломерации 
Переписные агломерации ), или () — уменьшенная версия переписных метрополий с численностью населения в центре больше 10 тысяч но меньше 100 тысяч человек.

Переписные участки 
Переписные метрополии и агломерации с численностью населения более 50 тысяч человек разделены на переписные участки численностью от 2 до 8 тысяч человек.

Объединение 
Переписные метрополии могут быть объединены с примыкающими переписными агломерациями, если они сильно интегрированы. Новое образование носит название объединённой переписной метрополии (), или (). В таком случае входящая в состав объединения переписная метрополия описывается как первичная переписная метрополия (), а переписные агломерации описываются как первичные переписные агломерации (), при этом переписные метрополии не могут консолидироваться друг с другом.

См. также 
 Коды SGC
 Статистическая служба Канады
 Переписные коды Канады

Примечания

Ссылки 
 
 

Переписное деление Канады